Adam Holender – direttore della fotografia e regista polacco naturalizzato statunitense
 Filip Holender – calciatore serbo naturalizzato ungherese
 Ioan Holender – baritono e impresario teatrale austriaco